Aldi steht für:
 Aldi, ein deutsches Einzelhandelsunternehmen
 Aldi Suisse, eine Schweizer Tochtergesellschaft von Aldi
 Aldi Peak, ein Berg in Antarktika

Aldi  ist der Familienname folgender Personen:
 Pietro Aldi (1852–1888), italienischer Maler

Siehe auch:
 Aldi Talk

Abkürzung